Neon Bible est une expression anglaise qui signifie « Bible de néon » et qui est le titre :
 du livre de l'écrivain américain John Kennedy Toole, paru en français sous le titre La Bible de néon.
 du film du réalisateur britannique Terence Davies, The Neon Bible, sorti en 1996 d'après le livre du même nom.
 de l'album du groupe de rock canadien Arcade Fire, Neon Bible, sorti en 2007.